Albal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albal (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Albal (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar